Schularbeit steht für:
 Hausaufgabe in Deutschland
 Klassenarbeit in Österreich